William Schnoebelen é um cristão estadunidense que afirma ter sido satanista. Nasceu em um lar católico devoto e, quando tinha apenas cinco anos, decidiu se tornar padre. No entanto, devido às mudanças feitas durante o Segundo Concílio do Vaticano e a chamada hipocrisia do clero católico no seu seminário, ele começou a procurar outros caminhos da fé.

Satanismo
Segundo William Schnoebelen, devido à influência dos professores do seu seminário, Schnoebelen estudou espiritualismo, precognição e bruxaria. Quando recebeu seu diploma, Schnoebelen era um wiccano completo. No entanto, o termo completo não pertence a religião wicca, nem a emissão de certificados. Já que esta religião pagã possui ampla diversidade de tradições onde cada uma pode variar seu processo iniciatório havendo inclusive a prática solitária na qual não ha nenhum outro intercessor,pois o contato do neófito com a Deusa e o Deus é feito diretamente. 

William Schnoebelen se tornou satanista de segundo grau na Igreja de Satã; era envolvido com a Maçonaria, Thelema, Rosa-cruz e muitas outras organizações místicas. Ele afirma sem maiores bases que essas organizações são conectadas ao satanismo; relata que OVNIS e experiências de abdução são ligadas ao satanismo; e que os satanistas sacrificam pessoas a cada Dia das Bruxas, também conhecido como Halloween.

Em 1988, Schnoebelen acusou o jogo Dungeons & Dragons de ser a "porta de entrada para o ocultismo e a bruxaria". Ele afirma que o material do jogo contém rituais de magia autênticos, e que dois de seus criadores tinham consultado ele e sua esposa, devido seus conhecimentos em bruxaria, para ter certeza de que os rituais eram autênticos. Em 2001, ele renovou suas acusações contra o Dungeons & Dragons e fez alegações similares contra os livros de Harry Potter.

Porém, segundo a religião Wicca, o Paganismo nada tem a ver com Satanismo, nem com o Cristianismo, sendo o Satanismo uma subversão do Cristianismo. Seguindo este pensamento, não faz sentido pensar em sacrifícios feitos por satanistas em 31 de outubro já que tal data é referente às mudanças sazonais comemoradas pelas religiões pagãs como a Wicca.

Conversão ao cristianismo
Segundo Schnoebelen, ele se tornou cristão em 1984 após a leitura de um folheto de Jack Chick; acabou se tornando amigo de Chick e é citado em seus folhetos. Schnoebelen e sua esposa Sharon atualmente coordenam o With One Accord Ministries, localizado no estado americano do Iowa. Schnoebelen também escreveu os livros Maçonaria: por trás da fachada de luz, Wicca: por trás da bruxaria branca, Lucifer destronado e Entrevista com um ex-vampiro, nos quais relata sua mais incrível experiência de entrega ao satanismo, tornando-se literalmente um vampiro e Sangue sobre os umbrais que ataca o satanismo e as organizações que seriam ligadas ao satanismo.

Críticas

A minoria dos grupos envolvidos nas acusações de Schnoebelen rejeitam suas alegações tratando-as como ficção. Alguns dizem que seus trabalhos contém fatos sobre as organizações que ele alega ter participado. Os maçons, por sua vez, dizem que a loja maçônica que Schnoebelen afirma ter se unido existiu.  Infelizmente, é difícil investigar os fatos, uma vez que a maioria das fontes de informações potenciais são ligadas ou a Schnoebelen, ou á Maçonaria ou a grupos satânicos.

Ligações externas

 With One Accord Ministries
 Críticos maçônicos de Schnoebelen
 Sceptical religioustolerance.org artigo sobre Schnoebelen
 Witchvox: críticas às alegações de Schnoebelen's (parte 2)

Referências

Schnoebelen, William
Antimaçonaria